Юза Шаликоевич Барбакадзе (род. 1936) — грузинский советский рабочий, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родилась в 1936 году. Грузин. Образование среднее. Член КПСС с 1958 года.

Трудовую деятельность начал в 1956 году помощником крепильщика, затем работал крепильщиком. С 1967 года — проходчик рудоуправления «Чиатурмарганец», г. Чиатура, Грузинская ССР.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Чиатурского избирательного округа № 192 Грузинской ССР, член Комиссии по промышленности Совета Национальностей.

Примечания

Источники 
 , с. 54.

Депутаты Совета Национальностей от Грузинской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Члены КПСС
Члены Комиссии по промышленности Совета Национальностей